«Майя из Цхнети» () — художественный фильм режиссёра Резо Чхеидзе, снятый в 1959 году на студии Грузия-фильм.

Сюжет 
Защищая свою честь, деревенская красавица Майя убивает сына князя и затем пытается скрыться, переодевшись в мужскую одежду и взяв с собой оружие. Случайно она становится свидетельницей того, как угоняют крестьян в турецкое рабство и под именем Матэ становится во главе восстания. И только когда она гибнет в бою, её соратники понимают, что на самом деле отважный Матэ — девушка.

В ролях 
 Лейла Абашидзе — Майя
 Григол Ткабладзе — царь Ираклий
 Гоча Абашидзе — Мануча
 Акакий Кванталиани — Берика
 Вахтанг Нинуа — Джемал Бердзадзе
 Нодар Чхеидзе — Керим-ага
 Сосо Абрамашвили — Гио
 Александр Апхаидзе — Кайхосро

О фильме 
Историческая драма, снятая Резо Чхеидзе по пьесе В. Л. Канделаки, в основе которой лежит старинная грузинская легенда. Сам режиссёр считал картину неудачной, объясняя это сложностью погружения в далёкую историческую эпоху. «Фильм этот меня убедил: я — режиссёр современной темы».

«Наряду с интересно решенными характерами людей из народа, великолепно снятыми сценами народного праздника „берикаоба“ и батальными эпизодами, исполненными достоверно и ярко, в фильме появляются элементы символики, оторванной от бытовой конкретной основы» (К. Д. Церетели)В 2020 году в Национальном центре кинематографии Грузии отреставрировали киноленту фильма в цифровом формате 2K.

Литература 
 
 Байгушев А. «Майя из Цхнети» // Советская культура, 15 марта 1960

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы Резо Чхеидзе
Фильмы Тбилисской киностудии
Экранизации пьес